Název Sofienhof mělo v minulosti více míst:

 Beránka – viniční usedlost v pražských Dejvicích

 Habří (Blovice) – bývalý hospodářský dvůr u města Blovice v okresu Plzeň-jih

A v zahraničí:

 Sofienhof – čtvrť města Aalen (Bádensko-Württembersko)
 Sophienhof – více míst v Německu